Gilda Buttà – pianista italiana
 Giuseppe Buttà – presbitero, scrittore e memorialista italiano
 Ugo Buttà – generale italiano

Pagine correlate 
 Butti
 Butto

Altri progetti